Az USA-beli Idaho államban összesen 44 megye található.

A lista

Források 

Közigazgatási listák
Idaho megyéi